Санта-Лусія-де-Тірахана — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Канарські острови, у провінції Лас-Пальмас
 Санта-Лусія (річка)) — головна річка однойменного басейну, на південному сході Республіки Уругвай

Див. також 

 Санта-Лучія
 Santa Lucia
 Сент-люсі
 Сент-Люсія (значення)